Miszewo (powiat Bytowski), een plaats in het Poolse district Bytowski, woiwodschap Pommeren
 Miszewo (powiat Kartuski), een plaats in het Poolse district Kartuski, woiwodschap Pommeren